Jüan () znamená v čínštině platidlo. V mezinárodním kontextu je tento název používán pro několik historických i současných čínských měn, nejčastěji pak pro:
 čínský jüan (žen-min-pi – oficiální měna Čínské lidové republiky)
 tchajwanský dolar (oficiální měna Čínské republiky na Tchaj-wanu).

Jüan však může mít také další významy:
 dynastie Jüan – vládnoucí dynastie v Číně (1271–1368)
 tradiční přepis několika čínských příjmení: 
 řeka Jüan – řeka v centrální Číně dlouhá 864 km
 Ústavou Čínské republiky stanovených 5 jüanů ústřední vlády:
 Výkonný dvůr ()
 Legislativní dvůr ()
 Soudní dvůr ()
 Zkušební dvůr ()
 Kontrolní dvůr ()

Externí odkazy 
 

Čína